Berchmans ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Berchmans (1867–1947), belgischer Maler, Illustrator und Plakatkünstler
 Jan Berchmans (1599–1621), belgischer Jesuit und Heiliger
 Johanna Courtmans (1811–1890), belgische Schriftstellerin